Меморіал Івана Глінки () — 24-й міжнародний юніорський хокейний турнір, що пройшов у двох містах, чеському Бржецлаві та словацькому П'єштяни, з 11 по 16 серпня 2014 року.

Група А  Бржецлав

1 тур

2 тур

3 тур

Група В  П'єштяни

1 тур

2 тур

3 тур

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт змагань 

2014
2014 у хокеї з шайбою
2014 у словацькому спорті